Hrvatska:
Mali Vrh Kamanjski, naselje u sastavu općine Kamanje, Karlovačka županija

Slovenija:
 Mali Vrh (Šmartno ob Paki, Slovenija), naselje u sastavu općine Šmartno ob Paki
 Mali Vrh (Mirna Peč, Slovenija), naselje u sastavu općine Mirna Peč
 Mali Vrh (Brežice, Slovenija), naselje u sastavu općine Brežice
 Mali Vrh pri Prežganju, naselje u sastavu općine Ljubljana
 Mali Vrh pri Šmarju, naselje u sastavu općine Grosuplje